

Animazione
 Lady Oscar – serie animata giapponese di Riyoko Ikeda
 Oscar François de Jarjayes – personaggio principale della serie Lady Oscar
 Oscar – nome dato nell'anime in Italia di un personaggio nell'universo immaginario di Dragon Ball

Cinema
 Premio Oscar – nome comune dell'Academy Award, premio cinematografico
 Tramonto di un idolo (The Oscar) – film del 1966 diretto da Russell Rouse
 Io, due figlie, tre valigie (Oscar) – film del 1967 diretto da Édouard Molinaro
 Oscar - Un fidanzato per due figlie (Oscar) – film del 1991 diretto da John Landis

Letteratura
 Oscar Mondadori – collana italiana di libri tascabili
 Oscar – rospo da compagnia di Neville Paciock, nella saga di Harry Potter

Mitologia
 Oscar – personaggio della mitologia irlandese

Onomastica
 Oscar – nome proprio di persona

Sport
 Oscar – nome con cui è noto l'ex cestista brasiliano Oscar Schmidt
 Oscar – nome con cui è noto l'ex calciatore e nazionale brasiliano José Oscar Bernardi
 Oscar – nome con cui è noto il calciatore brasiliano Oscar dos Santos Emboaba Júnior
 Oscar del calcio AIC – premio assegnato ai migliori calciatori del campionato italiano di calcio

Televisione
Oscar, nome del pupazzo presentatore e mascotte di Superclassifica Show, programma delle reti Fininvest

Zoologia
 Oscar – nome comune del ciclide sudamericano Astronotus ocellatus

Altro
 Oscar – classe di sottomarini russi
 Oscar – casa motociclistica italiana
 O.S.C.A.R. – organizzazione dedita all'espatrio in Svizzera di ex prigionieri, dissidenti ed ebrei creata in Italia dopo l'8 settembre 1943
 OSCAR – Orbital Satellite Carrying Amateur Radio
 Oscar – noto anche come Unsinkable Sam (Sam l'inaffondabile) un gatto noto per essere sopravvissuto all'affondamento di tre importanti unità navali di cui era mascotte.

Altri progetti